Angie (Luisiana) — vila no estado da Luisiana, Estados Unidos
 Angie (filme) — produção neerlandesa de 1933
 Angie (programa de televisão) — exibido na ABC (1979-1980)
 "Angie" (canção) — canção da banda Rolling Stones

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música